981 кіломе́тр — пасажирський залізничний зупинний пункт Дніпровської дирекції Придніпровської залізниці на лінії 940 км — Павлоград I між станціями Варварівка (8 км) та Ароматна (3 км).

Платформа розташована в селі Морозівське Павлоградського району Дніпропетровської області.

Пасажирське сполучення 
На платформі зупиняються електропоїзди Лозовського та Синельниківського напрямків.

Примітки

Джерела

Посилання 

Транспорт Павлоградського району
Зупинні пункти Придніпровської залізниці
Зупинні пункти Дніпропетровської області